Tue-chien ou Tue-chiens, est un nom vernaculaire qui peut désigner des plantes toxiques très différentes :
 le Colchique d'automne (Colchicum autumnale)
 la Morelle noire (Solanum nigrum)
 la noix vomique, fruit du Vomiquier (Strychnos nux-vomica).

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu

Nom de solanée ambigu